Concordia est un mot latin qui signifie « harmonie », «  » (littéralement tous les cœurs ensemble) ; il est utilisé dans ce sens dans plusieurs appellations. C'est aussi un nom de lieu.

Toponyme

Amérique

Argentine
 Concordia, municipalité de la province d'Entre Ríos

Brésil
 Concórdia, municipalité de l’État de Santa Catarina
 Concórdia do Pará, municipalité de l’État du Pará

Canada
 Concordia, division électorale du Manitoba
 Université Concordia , en anglais : Concordia University, située à Montréal, Québec.

Colombie
 Concordia, municipalité du département d'Antioquia.
 Concordia, municipalité du département de Magdalena.

États-Unis
Concordia, ville du Missouri
 Paroisse de Concordia, une paroisse de l’État de Louisiane
 Concordia, municipalité de l’État du Kansas
 Concordia, municipalité de l’État du New Jersey

France (Antilles) 
 Concordia, quartier de la partie française de l’île de Saint-Martin

Honduras
 Concordia,  municipalité du département d'Olancho

Mexique
 Concordia, municipalité de l'État Sinaloa
 La Concordia, municipalité du Chiapas

Uruguay
 Colonia Concordia, ville du département de Soriano.
 La Concordia, ville du département de Soriano.

Europe

Italie
 Concordia sulla Secchia, commune de la province de Modène.
 Concordia Sagittaria, commune de la province de Venise.

Pays-Bas
 Concordia, moulin à vent situé à Ede.

Asie

Pakistan
 Concordia, le site de la confluence des glaciers du Baltoro et Godwin-Austen, au Pakistan

Lieux fictifs 
 Concordia, un petit pays quelque part en Europe dans la pièce Romanoff et Juliette et son adaptation cinématographique.
 Royaume de Concordia, un petit royaume en Europe dans le 4ème épisode (« The Prince ») de la saison 5 de la série dérivée Good Witch.

Autres

Associations 
 Concordia, association française fondée en 1950 appartenant au mouvement de l'éducation populaire et organisant des chantiers internationaux de bénévoles et des missions de volontariat en France et à l'étranger (SVE, Service Civique).
 Le , association de journalistes et d’écrivains autrichienne, fondée en 1859 à Vienne.
 La Concordia de Fribourg, un orchestre de la ville de Fribourg/Suisse.

Astronomie 
 (58) Concordia, astéroïde découvert en 1860

Cinéma et télévision 
 Concordia est un film français réalisé par Patrick Dell'Isola sorti en 2007
 Concordia est une série télévisée internationale réalisée par Barbara Eder en 2022

Enseignement 
 Université Concordia, grande université urbaine située à Montréal au Québec

Histoire 
 Accords de Concordia, convention signée le  entre des mandataires français et hollandais concernant l'occupation et la souveraineté de l'île Saint-Martin aux petites Antilles
 Camp Concordia, camp de prisonniers de guerre au Kansas durant la seconde Guerre mondiale
Association Concordia, parti politique du Mandchoukouo
 Concordia, opération militaire de l'Union européenne en 2000
 Concordia, médaille du service de la Politique européenne de sécurité et de défense

Mathématiques 

 Transformée de Concordia, opération mathématique

Mythologie 
 Concordia, nom latin de la déesse Concorde (divinité), divinité romaine personnifiant la concorde civile

Personnalités 
 Jean Pic de la Mirandole, comte de Concordia (1463-1494), humaniste italien

Recherche scientifique 
 Concordia, station de recherche permanente franco-italienne en Antarctique (IPEV et Italie )
 Concordia, courbe obtenue en datation par l'uranium-plomb.

Sport 
 Concórdia (A.C.), club de football brésilien
 Concórdia (F.C.), club de football brésilien

Transports 
 Guy-Concordia, station de métro à Montréal
 S.V. Concordia, navire école canadien 
 Costa Concordia, navire du groupe Costa Croisières s'étant échoué à proximité de l’île de Giglio
Homonymie de toponyme